Jacques Gautron (1892-1974), agriculteur et un homme politique français ;
 Victor Gautron du Coudray (1868-1957), homme de lettres, érudit, collectionneur, poète, géologue, minéralogiste, numismate, archéologue, peintre, chercheur d'or français.